Кобани — курдское название сирийского города Айн-эль-Араб.
 Кобани (район) — курдское название сирийского района (минтаки) Айн-эль-Араб в мухафазе Халеб.
 Кобани (кантон автономии) — часть самопровозглашённой курдской автономии в Сирии с 2014 до 2017 год.